Cathelineau est un patronyme dont le porteur le plus célèbre est Jacques Cathelineau, chef royaliste des armées vendéennes pendant la Révolution française.

Patronyme 

 Jacques Cathelineau (1759-1793), généralissime des armées vendéennes pendant la Révolution française.
 Famille de Cathelineau, descendants de Jacques Cathelineau.
 Jacques-Joseph de Cathelineau (1787-1832), général.
 Henri de Cathelineau (1813-1891), général.
 Gérard de Cathelineau (1921-1957), capitaine d'infanterie.
 Guy Cathelineau (né en 1952), président d'université.

Noms dérivés 
 Chapelle Cathelineau, chapelle funéraire à Saint-Florent-le-Vieil, pour Jacques Cathelineau.